Утинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Утинское сельское поселение — входит в Тисульский район

Кировская область
 Утинское сельское поселение — входит в Унинский район

Омская область
 Утинское сельское поселение — входит в Называевский район